

Letteratura
Pollicino (Le Petit Poucet) – fiaba di Charles Perrault
Puccettino – traduzione in italiano della fiaba originale di Perrault ad opera di Carlo Collodi pubblicata nel 1876 nella raccolta I racconti delle fate

Teatro
 Le Petit Poucet – commedia teatrale del Théâtre du Vaudeville di Dumanoir e Clairville del 1845
 Pollicino – opera per bambini di Hans Werner Henze del 1980

Cinema
Le Petit Poucet – cortometraggio prodotto dalla Pathé Frères del 1901
Le Petit Poucet – cortometraggio di Vincent Lorant-Heilbronn del 1905
Le Petit Poucet (conosciuto con il titolo inglese Tom Thumb) – cortometraggio di Segundo de Chomón del 1909
Le Petit Poucet  – cortometraggio del 1912 diretto da Louis Feuillade
Pollicino – film del 1920 diretto da Robert Boudrioz
Pollicino – film del 1950 diretto da Jean Image e Charles Frank
C'era una volta Pollicino (Le Petit Poucet) – film del 1972 diretto da Michel Boisrond
Pollicino (Le Petit Poucet) – film del 2001 diretto da Olivier Dahan
Le Petit Poucet – film del 2011 diretto da Marina de Van

Pagine correlate 
Pollicino (disambigua)